Кришени има више значења:

 Кришени (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Кришени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Кришени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Кришени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Кришени (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Кришени (Салаж), општина у округу Салаж у Румунији